Pharus, genre de plantes de la famille des Poaceae (graminées).

 Pharus, genre de mollusques bivalves de la famille des Pharidae.